Koitjärve kan avse

 Kitjärve, Estland – by i Kuusalu kommun, landskapet Harjumaa
 Koitjärve, Kungsbacka kommun – lägergård för den estniska scoutrörelsen i Sverige
 Koitjärve raba – mosse i landskapet Harjumaa, Estland

Se även
 Koitjärv – insjö i landskapet Harjumaa, Estland